Авдон — біблійний персонаж Епохи Суддів, один із суддів Ізраїля
 Авдон — село, Уфимський район, Башкортостан, Росія